Hans Hielscher ist der Name folgender Personen:

* Hans Hielscher (Pädagoge) (* 1938), deutscher Pädagoge 
 Hans Hielscher (Journalist), deutscher Musikjournalist 
 Hans-Jürgen Hielscher (* 1960), deutscher Politiker
 Hans Uwe Hielscher (* 1945), deutscher Organist

Siehe auch:
 Johannes Hielscher (1871–1945), deutscher Philosoph